Серебристый:
 Серебристый — цвет.
 Серебристый — порода кроликов.
 Серебристый — железнодорожный разъезд (населенный пункт) в Озинском районе Саратовской области, упразднён в 2000 г.

См. также